спорт
музеи
Спортивные музеи